The Dressmaker ist der Titel folgender Werke:

 The Dressmaker (Bainbridge), Roman von Beryl Bainbridge (1973) 
 The Dressmaker, Originaltitel von Die Schneiderin (Ham), Roman von Rosalie Ham (2000)
 The Dressmaker (1988), britischer Film von Jim O’Brien, Adaption des Romans von Bainbridge 
 The Dressmaker (2015), australischer Film von Jocelyn Moorhouse, Adaption des Romans von Ham